Dave Barr
 Dave Barr (1952) kanadai golfozó 
 Dave Barr (1953) amerikai veterán és az első ember aki körbemotorozta a Földet annak ellenére, hogy mind két lába amputálva volt
 Dave Barr (1960) kanadai jégkorongozó  
David Barr
 David Barr (1946) ausztrál politikus 
 David Barr (1959) kanadai ezredes